Seebach (Bas-Rhin)
 Seebach (Baden)
 Seebach (Wartburgkreis)